Сезон 1915—1916 у Серії А — 19-й чемпіонат Швейцарії. Чемпіоном став клуб Кантональ Невшатель.

Схід

Центр

Захід

Фінал

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1916
Швейцарія
Швейцарія